Monacoline sind eine Gruppe von in verschiedenen Schimmelpilzstämmen natürlich vorkommenden chemischen Verbindungen, die sich vom Dekalin bzw. Hexahydronaphthalin ableiten.

Monacoline hemmen die körpereigene Bildung von Cholesterin in der Leber. Die lipidsenkenden Eigenschaften beruhen auf der dosisabhängigen Hemmung  (Inhibition) des Enzyms  3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (kurz: HMG-CoA-Reduktase).

Geschichte 
Der japanische Biochemiker Akira Endō erkannte 1976 die cholesterinsenkende Wirkung des aus von ihm aus Penicillium citrinum isolierten Compactins, 1979 weiterhin die des aus Monascus ruber isolierten Monacolin K. Sie waren die Grundlage zur Entwicklung der Statine (CSE-Hemmer). Monacolin K trägt seit 1987 den Freinamen Lovastatin und kam im gleichen Jahr als erstes Statinpräparat unter dem Handelsnamen Mevacor in den  USA auf den Markt. Monacolin K kommt zusammen mit einer Reihe weiterer Monacoline natürlicherweise im „Rotschimmelreis“ (Red Yeast Rice (RYR), rot fermentierter Reis) vor, einem traditionellen chinesischen Nahrungsmittel.

Eigenschaften 
Monacoline wirken als HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren, deren Wirkung in der Leber an der Cholesterinsynthese direkt ansetzt. Sie verhindern durch die Hemmung der HMG-CoA-Reduktase die Umwandlung von β-Hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) in Mevalonsäure. Damit wird eine Vorstufe der Cholesterinsynthese unterbrochen und in der Folge dosisabhängig die Cholesterinsynthese gehemmt.

In einer Studie mit 25 sonst gesunden Probanden und erhöhten Blutfetten war nach vier Wochen unter einer Tagesdosis von 10 mg Monacoline ein relevanter Abfall des Gesamt- und LDL-Cholesterins (−12,45 %, −21,99 %) zu verzeichnen, ein Einfluss auf das HDL-Cholesterin war nicht nachweisbar. Eine Metaanalyse kam unter Einbeziehung von placebokontrollierten Studien zu ähnlichen Ergebnissen. In einer chinesischen doppelblinden, placebo-kontrollierten Sekundärprophylaxestudie (n = 2704) konnte unter zweimal täglich 5 mg eine Verminderung koronarer Ereignisse um 43,0 % (P = 0,02) und Tod durch Herzerkrankung um 30,0 % (P < 0,01) gezeigt werden sowie eine Senkung der Gesamtmortalität um 35,8 % (P = 0,001).

Monacoline weisen ferner antientzündliche, antioxidative und anti-Tumor-Wirkungen auf.

Vorkommen und Gewinnung 
Monacoline entstehen biogen auf dem Polyketidweg in Pilzarten wie etwa Aspergillus spp., Penicillium spp. und Monascus spp. Im Rotschimmelreis, einem mittels Monascus-Stämmen aus Reis erzeugtem Fermentationsprodukt, wurde eine Reihe von Monacolinen nachgewiesen, etwa:

 Monacolin K (Mevinolin, Lovastatin)
 Compactin (Mevastatin)
 Monacolin J
 Monacolin L
 Monacolin M
 Monacolin X
 Dihydromonacolin L
 Dehydromonacolin K

Monacolinbildende Monascus-Spezies (aus der Ordnung der Eurotiales), die in der Herstellung des rot fermentierten Reis verwendet werden, sind:

 Monascus albidus Sato
 Monascus pilosus Sato
 Monascus pubigeras Sato
 Monascus ruber van Tieghem
 Monascus paxii Lingelsheim
 Monascus fuliginosus Sato
 Monascus purpureus Went

Der Arzneistoff Lovastatin wird in einem mehrstufigen Fermentationsprozess aus Kulturen von Aspergillus terreus sowie  Monascus ruber gewonnen.

Weblinks 
 DFG Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln: Toxikologische Bewertung von Rotschimmelreis; Endfassung vom 18. Dezember 2012; abgerufen 11. Februar 2015
 Roter Reis nach dem Infarkt. Focus online, 9. Juni 2008
Cholesterinsenkung mit Folgen: Nahrungsergänzungsmittel mit Rotschimmelreis nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 15. Januar 2020; abgerufen am 21. Februar 2020

Einzelnachweise 

Diätetik
Stoffgruppe
 Monacoline
 Monacoline
 Monacoline
 Monacoline